OZA steht für:
 Ozona Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Ozona (Texas), Texas

Oza ist der Familienname folgender Personen:
 Ganshyam Bhai Oza (1911–2002), indischer Politiker

Abkürzung